Aleph steht für:

 Aleph (א), der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet
 Aleph, der erste Buchstabe im phönizischen Alphabet, siehe Phönizische Schrift
 Aleph, ein Werk des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho
 Aleph (Bibliothekssoftware), Software zur integrierten Verwaltung von öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken
 Aleph (Programmiersprache), objektorientierte und funktionale Programmiersprache
 Aleph Gitarrenquartett, zeitgenössisches Musikensemble 
 Codex Sinaiticus, ägyptisches Bibel-Manuskript
 Das Aleph, Erzählung des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges
 Ōmu Shinrikyō (heute Aleph), ursprünglich in Japan entstandene religiöse Gruppierung

ALEPH steht für:
 ALEPH (Detektor), Experiment am CERN

Siehe auch:
 Alephexponentiation
 Alephformel
 Aleph-Funktion
 Alef

ALEPH